Агапа:
 Агапа — в I—V веках вечернее собрание христиан для молитвы и вкушения пищи.
 Агапа — река в Красноярском крае России.
 Агапа — совместный братский ужин у масонов, которым завершается собрание ложи.